Katzenmenschen ist der Titel folgender Filme:
 Katzenmenschen (1942), amerikanischer Thriller aus dem Jahre 1942
 Katzenmenschen (1982), amerikanischer Thriller aus dem Jahre 1982

Siehe auch:
 Werkatze